Система Бергваля — это система проведения турнира в спортивных состязаниях, разновидность системы с выбыванием после двух поражений. Применялась в различных видах спорта в ходе олимпийских игр 1912,  1920,  1924 годов. Названа по имени Эрика Бергваля, шведского ватерполиста, бронзового призёра олимпийских игр 1908 года, по предложению которого она была принята.

История 

Возникновение этой системы связано с недостатками олимпийской системы с выбыванием после одного поражения. Фактически олимпийская система справедливо определяет место лишь одного спортсмена (команды): победителя, который выиграл все встречи в ходе турнира. Все остальные места могут быть заняты не самыми сильными спортсменами (командами) — всё зависит от того, какие пары определит жребий. В случае если потенциально второй по силе спортсмен в первом круге встретится с потенциальным победителем соревнований и потерпит поражение, он выбывает из турнира, и лишается шансов на второе место, даже несмотря на то, что все остальные участники соревнований явно слабее его. Так называемый «посев» не устраняет полностью недостатков системы с выбыванием после одного поражения: начиная с более близких к финалу кругов этот недостаток снова проявляется.

По мнению Бергваля, проведение турнира по системе им предложенной, обеспечивает честное распределение призовых мест с минимумом встреч. Общий смысл системы в том, что побеждённые продолжают встречаться с теми, кто в последующих кругах проиграл их победителю, включая побеждённого финалиста и таким образом, спортсмен или команда, проигравшие в первом круге будущему победителю, могли добраться до второго места. На практике это достигалось тем, что в ходе соревнований образовывались три группы. В первой группе выступали непобеждённые, они боролись за первое место. После окончания соревнований за первое место, образовывалась вторая группа. Во второй группе выступали побеждённые чемпионом, включая финалиста, они боролись за второе место. По окончании соревнований в этой группе, образовывалась третья группа, в ней выступали побеждённые вторым финалистом — в случае, если он побеждал во встрече за второе место или побеждённые соперником финалиста во встрече за второе место и сам финалист — в случае, если он проигрывал во встрече за второе место.

Система использовалась в частности на соревнованиях по водному поло 1912, 1920, 1924 годов, футболу, хоккею, перетягиванию каната,  борьбе 1920 года.

Система имела два важных недостатка и первым из них был тот, что победитель определялся в середине турнира, а не в его конце, что уничтожало интригу соревнований. Во-вторых, все участники должны были продолжать выступления — дело в том, что отказ спортсмена от участия в турнире за второе место автоматически вёл к выбытию из турнира за третье место ранее проигравших ему. Примером тому служит турнир по вольной борьбе в полутяжёлом весе в ходе Олимпиады-1928. Американский борец Ральф Хаммонд отказался от участия в борьбе за второе место, и в результате этого два его соперника, которых он ранее победил: Луи ван дер Хертен и Вильхо Пеккала выбыли из турнира за третье место, в котором имели право на участие в случае победы американца в турнире за второе место. Более того, Хаммонд отказался от борьбы и за третье место, что сузило круг претендентов на бронзовую медаль до двух человек. Первым был Антон Прег, который в первой встрече проиграл будущему чемпиону Эрнсту Кибурцу, и продвигаясь по турнирной таблице вслед за чемпионом, получил право на участие в турнире за второе место, где проиграл и переместился в турнир за третье место. Вторым был Сэм Рабин, которого вёл вверх по таблице серебряный призёр Дональд Стоктон. Антон Прег отказался от борьбы за третье место, и в результате бронзовая медаль была вручена Сэму Рабину, спортсмену, который провёл на турнире единственную встречу и ту — проиграл.   

Всё это привело к тому, что ещё до 1930 года система в её чистом виде перестала использоваться, однако модифицированные варианты имеют некоторое распространение. Так, например, в современном дзюдо проигравшие попадают в группу ведущих борьбу за третье место.

Пример 

В качестве примера приводится турнирная таблица соревнований по греко-римской борьбе на Олимпийских играх 1920 года.

Чемпионом олимпийских игр стал Оскар Фриман. В результате все те, с кем он боролся (Галлери, Свенссон, Бьюман и финалист Кяхкёнен) отправились в турнир за второе место, а те, кто проиграл Кяхкёнену (Брайен, Торгенсен, Пютсеп) — в турнир за третье место. По результатам турнира за второе место, группа претендентов на третье место дополнилась ещё двумя проигравшими второму призёру Кяхкёнену: Свенссоном и Бьюманом. Если бы Кяхкёнен проиграл встречу Бьюману за второе место, то группа дополнилась бы самим Кяхкёненом и Галлери.

Основная сетка 

 Попавшие в группу борцов за второе место;
 Попавшие в группу борцов за третье место;
 Попавшие в группу борцов за второе, а затем за третье место.

За второе место

За третье место

Ссылки 
 Тне Bergvall System by Ove Karlsson
 Wrestling at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Featherweight, Greco-Roman 

Системы соревнований